«Управляющий Сансё» — кинофильм режиссёра Кэндзи Мидзогути. Экранизация одноимённого рассказа Мори Огая.

Сюжет 

Феодальная Япония, период Хэйан. Справедливый провинциальный правитель отправлен в изгнание, его жена Тамаки с детьми — сыном Дзусио и дочерью Андзю — уезжает к своему брату. Через несколько лет они отправляются в место изгнания правителя, но на пути их обманом завлекают в ловушку. Тамаки продают в публичный дом в Садо, а детей в рабство в богатое поместье с жестоким управляющим Сансё. Сын Сансё, Таро, убеждает детей, что они должны выжить, чтобы бежать из поместья на поиски отца.

В ролях 
 Кинуё Танака — Тамаки
 Ёсиаки Ханаяги — Дзусио
 Кёко Кагава — Андзю
 Эйтаро Синдо — управляющий Сансё
 Акитакэ Коно — Таро

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 31 марта 1954 года.
  — европейская премьера фильма прошла 2 сентября 1954 года в рамках XV Венецианского кинофестиваля
  — в США впервые показан в 1955 году
  — впервые показан российскому зрителю 21 октября 2002 года в рамках ретроспективы фильмов Кэндзи Мидзогути в московском Музее кино.

Признание 
Фильм принёс Кэндзи Мидзогути второго «Серебряного льва» на Венецианском фестивале.

Примечания 

Фильмы Японии 1954 года
Фильмы кинокомпании «Дайэй»
Фильмы-драмы Японии
Экранизации рассказов
Проституция в фильмах
Фильмы о мести
Фильмы о похищениях людей